Galina Nikolajewna Melnik (; * 27. April 1970 in Moskau) ist eine russische Tischtennisspielerin. Sie holte bei der Europameisterschaft 1995 Mannschafts-Gold.

Erfolge 
In Russland spielte Melnik beim Verein MGFSO Dynamo Moskau. 1998 gewann sie die russische Meisterschaft in den drei Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed.

Melnik nahm von 1989 bis 2004 an sechs Europameisterschaften, zehn Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen teil. Ihr bestes Ergebnis bei Weltmeisterschaften erzielte sie 1995, als sie mit der russischen Damenmannschaft auf Platz fünf kam. Ansonsten kam sie bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen nicht in die Nähe vom Medaillenrängen.

Bei der Europameisterschaft 1994 in Birmingham holte sie mit der russischen Mannschaft Gold. Das Halbfinale bei einer EM erreichte sie 1990 im Doppel und 1996 im Mixed.

Erfolgreich war sie bei den europäischen Ranglistenturnieren TOP-12 mit Platz fünf 2002 und Platz drei 2003. Im September 1994 belegte sie in der ITTF-Weltrangliste Platz 50.

Deutschland 
1994 Jahre schloss sich Melnik dem TTV Andernach und 1998 dem damaligen Regionalligisten FSV Kroppach an. Dessen Damen verhalf sie 1999 zum Aufstieg in die 2. Bundesliga und ein Jahr später zum Aufstieg in die 1. Bundesliga. 2002 wurde sie mit Kroppach Deutscher Mannschaftsmeister. 2003 wechselte sie für zwei Jahre in die Niederlande zum NAK Den Helder Norrdkop. Die weiteren Stationen:
 2005/2006 TTC Spich
 2006–2009 TTK Anröchte
 seit 2009 TTC Mülheim-Urmitz (Regionalliga)

Privat 
Melnik hat ein Kind (* 2006).

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 Kurzportrait (russisch) (abgerufen am 16. September 2010)
 Europameisterschaften der Erwachsenen (abgerufen am 11. Januar 2016)
  (abgerufen am 16. September 2010)

Tischtennisspieler (Russland)
Tischtennisspieler (FSV Kroppach)
Tischtennisspieler (Niederlande)
Europameister (Tischtennis)
Russischer Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1970
Frau